Proximal (von lat. proximus „der Nächste“) steht für:
 in der Anatomie zum Rumpf hin gelegen oder zum Rumpf hin verlaufend, im Gegensatz zu distal, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Anatomische Hauptrichtungen
 in der Geologie die Attributierung eines Sedimentationsraumes als relativ nahe am Herkunftsort (Liefergebiet) des Sedimentes gelegen, siehe Detritus (Geologie)
 in der Sprachwissenschaft eine deiktische Kategorie, siehe Deixis

Siehe auch:
 Proxy